Bella ciao steht für:

 Bella ciao, italienisches Partisanenlied

Filme:
 Bella Ciao (1997), österreichisch-deutscher Film von Xaver Schwarzenberger 
 Bella Ciao (2001), französisch-italienischer Film von Stéphane Giusti 
 Bella Ciao (2002), italienischer Fernsehfilm von Roberto Torelli 

Literatur:
 Bella Ciao (Diether Dehm), Roman von Diether Dehm 
 Bella Ciao (Doris Gercke), Kriminalroman von Doris Gercke
 Bella Ciao (Raffaella Romagnolo), Roman von Raffaella Romagnolo 

Musik:
 Bella Ciao (Giovanna-Marini-Album), Album von Giovanna Marini (1965/1988)
 Bella Ciao (Erich-Weinert-Ensemble-Album), Album des Erich-Weinert-Ensembles
 Bella Ciao (Hot-Club-de-Frank-Album), Album von Hot Club de Frank (2009)